Mondory steht für 

 den Familiennamen eines französischen Radrennfahrers, siehe Lloyd Mondory
 den Künstlernamen eines französischen Schauspielers und Theaterdirektors des 17. Jahrhunderts, siehe Guillaume Des Gilberts